Fossati o Fossatti puede hacer referencia a:

Personas de apellido Fossati 
Alba Filomena Fossati (1930-2018), actriz y bailarina clásica argentina-italiana, es más conocida por el nombre artístico Alba Arnova.
Carlos María Fossati (1946-),  cantante, compositor y guitarrista folclórico uruguayo.
Domingo Fossati (1906-1988), futbolista argentino.
Ivano Fossati (1951-), cantautor e instrumentista italiano.
Jorge Fossati (1952-), futbolista y entrenador uruguayo.
Maurilio Fossati (1876–1965), cardenal y arzobispo católico italiano.
Pedro Fossati (1827-1893), ingeniero y arquitecto ítalo-argentino.

Personas de apellido Fossatti 
Carlos Fossatti (1928-1981), pintor y grabador uruguayo, integrante destacado del 'Club de Grabado de Montevideo' entre 1961 y 1965.
Florencia Fossatti (1888-1978), maestra, pedagoga y gremialista argentina.